Il Torneo di Ostenda 1907 è stato un torneo di scacchi che si è svolto a Ostenda in Belgio dal 16 maggio al 14 giugno 1907. Il direttore di gara era Leopold Hoffer.

Venne organizzato dal circolo di scacchi di Bruxelles e finanziato in gran parte dall'imprenditore e mecenate Georges Marquet. Era suddiviso in due sezioni: Principale e Masters. 

Al torneo principale, a quadruplo girone, parteciparono sei maestri: Siegbert Tarrasch, Carl Schlechter, David Janowski, Frank James Marshall, Amos Burn e Mikhail Chigorin. Il montepremi era di 10.000 franchi, più 1200 franchi a ciascun giocatore come rimborso spese. Il torneo fu vinto da Tarrasch, che l'anno successivo giocherà un match per il titolo mondiale con il detentore Emanuel Lasker.

Il torneo Masters, a cui parteciparono 29 giocatori, fu vinto alla pari da Ossip Bernstein e Akiba Rubinstein.

Ci fu anche un torneo femminile, che venne vinto alla pari dalle inglesi Kate Belinda Finn e Grace Curling.

Tabellone del torneo principale
{|class="wikitable" 
|  style="background:#f0f0f0;"| #
|  style="background:#f0f0f0;"| Giocatore  
|  style="background:#f0f0f0;"|1 
|  style="background:#f0f0f0;"|2 
|  style="background:#f0f0f0;"|3 
|  style="background:#f0f0f0;"|4
|  style="background:#f0f0f0;"|5
|  style="background:#f0f0f0;"|6 
|  style="background:#f0f0f0;"|Totale
|-
|  1||  Siegbert Tarrasch   ||     *||½½10||½1½1||½1½½||1½10||1½01||   12½ 
|-
|  2||  Carl Schlechter ||½½01||     *||11½½||½010||½1½½||½½11||  12 
|-
|  3||  Dawid Janowski ||½0½0||00½½||     *||1010||1111||11½1||  11½ 
|-
|  4||  Frank Marshall ||½0½½||½101||0101||     *||0½11||½½11||  11½
|-
|  5||  Amos Burn ||0½01||½0½½||0000||1½00||     *||½111||  8 
|-
|  6||  Mikhail Chigorin ||0½10||½½00||00½0||½½00||½000||     *||  4½ 
|-
|}

Tabellone del torneo Masters

Note

Collegamenti esterni
  Scheda e partite del torneo principale su chessgames.com

Ostenda 1907